Marco Zanon (1956) – biatleta italiano

 Marco Zanon (1997) – rugbista a 15 italiano